Hans Paus henviser til:

 Hans Paus (1656-1715) - norsk præst og digter
 Hans Paus (1710-1770) - norsk jurist og historiker